La Villita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Villita, Guanajuato, ort, Manuel Doblado, 
 La Villita, Guerrero, ort, Mochitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar